Minos steht für:
 Minos, mythischer König von Kreta
 Minos (Dialog), ein literarischer Dialog in altgriechischer Sprache
 (6239) Minos, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Minos: Revista de Filología Egea, eine Zeitschrift über Studien des mykenischen Griechisch und der ägäischen Schriften

MINOS steht für:
 MINOS, Akronym für Main Injector Neutrino Oscillation Search, Neutrino-Observatorium in den USA

Abkürzung